Grünhöfe ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Grünhöfe (Bremerhaven), Ortsteil des Stadtteils Geestemünde der Stadt Bremerhaven
 Grünhöfe (Kammeltal), Weiler in der Gemeinde Kammeltal, Landkreis Günzburg, Schwaben
 Grünhöfe (Gemeinde Navis), Gemeindeteil von Navis, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Grünhof